El Mo-Cap o la captura de moviment s'utilitza per digitalitzar a 3D moviments reals de persones i animals. Ajuda a construir una animació fàcil i intuïtiva.
Per fer-ho funcionar s'utilitza tant la fotogrametria com la rotoscòpia. La fotogrametria és una tècnica que consisteix en calcular la mida real d'una superfície mitjançant una imatge d'aquesta. La rotoscòpia radica en reemplaçar un fotograma d'una filmació real pel dibuix del mateix calcat. Les dues tècniques es combinen amb punts led digitalitzats els quals es disposen sobre els actors o animals a enregistrar. Aquests vesteixen una malla que els cobreix tot el cos sencer baix dels led. Els punts led emmagatzemen el moviment que generen els cossos i l'equip informàtic ho interpreta. Al procés també intervenen artistes, il·lustradors gràfics i especialistes en animació que modifiquen el moviment enregistrat. Ho fan aplicant textures i noves capes sobre les imatges preses. La maia que vesteixen els actors baix dels led és de gran importància ja que unifica la pell en una sola textura. Així els artistes digitals poden treballar més fàcilment per arribar al resultat desitjat.

Tipus 

Hi ha diversos tipus de Mo-Cap. El Mo-Cap òptic funciona a través de pocs punts led. La càmera els capta i envia la informació al Software, on s'interpreta i es converteix en moviment. Aquest tipus de Mo-Cap és molt més còmode pels actors que el fan servir, ja que hi ha menys indumentària sobre ells i els permet una major mobilitat. A més, a l'haver menys quantitat de material, el cost es redueix bastant arribant a tindre un preu prou econòmic. La part negativa del Mo-Cap òptic és la baixa precisió del moviment enregistrat. Els punts de referència on veiem el moviment són els leds i a menor quantitat, menys punts en moviment i per tant, un resultat amb qualitat més baixa.
Altre tipus és el Mo-cap no-òptic. Per dur-lo a terme els actors dels quals s'enregistra el moviment han de vestir un exoesquelet. Aquest limita prou el moviment però permet un resultat molt més acurat. Hi ha dos varietats de mo-caps no òptics. Al mecànic el subjecte té el cos cobert amb un traje que incorpora sensors o leds, acceleròmetres i giroscopis, els quals capten el moviment.
L'electromagnètic en canvi funciona a través d'un emissor el qual crea un camp electromagnètic. En aquest camp hi ha un conjunt de sensors que medeixen el moviment que hi ha en ell.
Recentment s'ha creat un altre tipus d'enregistrador de moviment però encara no està prou desenvolupat com per utilitzar-lo oficialment. Es tracta d'un sistema que percep la inèrcia i la utilitza per predir els moviments dels actors i per tant, enregistrar-ho.

On s'utilitza 
El Mo-cap es pot utilitzar en diversos àmbits. On més s'ha explotat la tècnica és a l'àmbit cinematogràfic. Sobretot en les pel·lícules de gènere fantàstic o de ciència-ficció, ja que necessiten crear criatures estranyes: monstres, animals fantàstics o fins i tot superherois. Mitjançant el Mo-cap s'aconsegueix un resultat molt realista que permet dur a la gran pantalla aquestes criatures inimaginables en altre moment. Grans films han aplicat la tècnica i segurament els espectadors l'hauran vista sense adonar-se'n. Un exemple són els dinosaures de Jurassic Park, 1993 o els personatges d'Avatar, 2009, així com també els orcs i altres personatges com Gollum a The Lord of rings: "The Fellowship of the Ring, The Two Towers i The Return of the King, 2001, 2003 I 2003. En Pirates of the Caribbean: The curse of the black pearl, (2003) també veiem l'exemple als membres del vaixell de Davy Jones.
Malgrat es puga pensar que el seu ús és exclusiu del cinema també s'utilitza a altres àmbits com per exemple als videojocs. En concret s'aplica als personatges amb els quals es juga. El primer que va utilitzar aquest recurs és Prince of Persia, 1989. La qualitat era molt pobra però va ser un predecessor del que avui són els videojocs realistes. Cada vegada s'utilitza més el recurs en aquest sector. En 2013 varen llançar al mercat The Last of Us, on els personatges arribaren a semblar-se bastant als humans, però a Detroit, 2018 el realisme fou quasi absolut. També ho feren servir a God Of War, 2018. El Mo-cap, a part de fer realitat personatges inimaginables, pot tindre finalitats mèdiques, en concret en l'àmbit de la fisioteràpia. S'utilitza per detectar l'àrea lesionada i sobre aquesta es disposen sensors que capten les desviacions de moviment. Així es descobreix quin és exactament el punt fracturat per aplicar el tractament adequat.

Referències 

 Fernández Carrasco F, Botana Gómez;, Sempere Tortosa; et al.Captura de movimiento del alumnado: una aproximación
 Teseo, "¿Qué es y cómo funciona la captura de movimiento?" 11/02/2020
 ¿Qué es el Motion capture y cómo aporta al campo de la medicina? 9/02/2015

Cinema